Mount Simpson steht für:

 Mount Simpson (Thurston-Insel)
 Mount Simpson (Seychellen)